Jean Nicoli peut désigner :

 Jean Nicoli (1899-1943), instituteur et résistant français
 Jean Nicoli (construit en 1998), navire mixte de la SNCM (2009-2016) puis de Corsica Linea
 Jean Nicoli, nom porté de 2007 à 2008 par le navire mixte A Nepita (construit en 2002)

Homonymie de bateaux